Die katholische Wegkapelle in Gebenhofen, einem Ortsteil der Gemeinde Affing im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg (Bayern), wurde im 18. Jahrhundert errichtet. Die Wegkapelle am Rehlinger Weg, an der Straße nach Anwalting, ist ein geschütztes Baudenkmal.

In dem kleinen Rechteckbau mit Satteldach steht eine lebensgroße Figur des hl. Johannes Nepomuk, die um 1730 datiert und Johann Georg Bschorer zugeschrieben wird.

Literatur

Weblinks 

Gebenhofen Wegkapelle
Gebenhofen
Erbaut im 18. Jahrhundert
Bauwerk in Affing
Baudenkmal in Affing
Kirchengebäude in Europa